Matt Prendergast ist der Name folgender Personen:

*Matt Prendergast (Perkussionist), US-amerikanischer Perkussionist
Matt Prendergast (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler